EMA 1999 je potekala 26. februarja 1999 v Studiu 1 RTV Slovenija. Prireditev je vodila Mojca Mavec. Kot glasbeni gost je nastopil irski pevec Marc Roberts, ki je leta 1997 na Pesmi Evrovizije v Dublinu osvojil drugo mesto. Zapel je svojo evrovizijsko pesem Mysterious Woman ter pesem The Word Goodbye.

O zmagovalcu so odločali člani strokovne žirije (Miša Molk, Mojmir Sepe, Andrej Karoli in Marc Roberts) ter občinstvo preko telefonskega glasovanja. 

Zmagala je Darja Švajger s pesmijo Še tisoč let in tako postala prva in doslej edina slovenska predstavnica, ki se je izbora za Pesem Evrovizije udeležila dvakrat.

Tekmovalne skladbe

Glasovanje in rezultati
Vsak izmed 4 članov žirije je podelil tradicionalne evrovizijske točke (12, 10, 8–1) 10 skladbam. Točke gledalcev, ki jih je določilo število telefonskih glasov, pa so bile podvojene (24, 20, 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2). Žirija je največ točk namenila končni zmagovalki Darji Švajger, zmagovalka občinstva pa je bila Tinkara Kovač.

Viri
 
 

EMA
1999 v glasbi
1999 v Sloveniji